EVM est un sigle qui peut signifier :

 Étoile de la vaillance militaire, décoration militaire canadienne ;
 Gestion de la valeur acquise (earned value management) ;
 Elektronikus vonatmegállító, système de sécurité utilisé par les Chemins de fer d'État hongrois ;
 , critère de mesure de la qualité d'une chaîne de communication.